Supercopa Argentina – competizione calcistica
Supercoppa argentina – competizione pallavolistica